Dolo (Ethiopië), een plaats in Ethiopië
 Dolo (departement), een departement van Burkina Faso
 Dolo (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Venetië
 Dolo (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Côtes-d'Armor
 Dolo (automerk), een Frans automerk